Lyse est un radical provenant du mot grec ancien luô signifiant « délier », « détacher ». Il se retrouve comme suffixe de mots tels qu', catalyse, dialyse, électrolyse, pyrolyse, autolyse...
 Lyse est employé parfois comme diminutif d'hydrolyse.
 En biologie, la lyse est la destruction de la membrane plasmique de cellules eucaryotes ou bactéries par action d'un agent physique, chimique ou biologique et menant à la mort de la cellule. Les produits résultants sont des lysats.

Personnes 

 Lyse est un prénom
 Lyse est une coloriste française de bandes dessinées
 Lyse Doucet (née en 1958) est une journaliste, présentatrice de nouvelles et correspondante canadienne
 Lyse est un groupe de rock originaire de Bretagne (Vannes, Morbihan) ayant effectué plus de 200 concerts, dont les premières parties de Luke, Victoria Tibblin ou Déportivo. Le groupe a aussi joué au festival des Vieilles Charrues, au festival Au Pont du Rock ou au festival de Saint-Nolff.

Voir aussi
Cycle lytique